Mount Ruapehu, stratovulkaan op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland
Ruapehu (district), gebied ten westen en zuiden van de Mount Ruapehu
SS Ruapehu, een in 1901 gebouwd stoomschip